Mereschk. kan som auktorsförkortning betyda:

 Konstantin Sergejewicz Mereschkowsky
 Konstantin Sergejevitj Merezjkovskij

Robotskapade auktorsförkortningar